Lufthavnsforpladsen, forpladsen er det område i en lufthavn, hvor fly er parkeret, bliver losset eller læsset, tanket, boardet eller vedligeholdt. Selvom brugen af forpladsen er omfattet af regulativer, såsom belysning på køretøjer, er den typisk mere tilgængelig for brugerne end landingsbanen eller rullebanen . Forpladsen er dog normalt ikke åben for offentligheden, og der kan kræves tilladelse for at få adgang.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Challenges to airport ramp and runway debris control

Lufthavnes indretning
Luftfart
Bygninger, konstruktioner og anlæg